Drezdenko peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Lubusz
 Gmina de Drezdenko ;
 Drezdenko, une ville et chef-lieu de cette gmina